Tanzanijska premijer liga (Ligi kuu Bara) je elitni razred nogometa u Tanzaniji. Liga je osnovana 1965. godine.

Premijer liga 2008./09. 

 Simba SC 
 Young Africans FC 
 Mtibwa Sugar FC 
 Kagera Sugar 
 Prisons FC
 Moro United  
 Polisi Morogoro 
 Polisi Dodoma 
 JKT Ruvu Stars 
 Toto African 
 Azzam United 
 Villa Squad

Klubovi po uspješnosti

Vanjske poveznice 

 RSSSF povijest

Šport u Tanzaniji
Tanzanija